Gunungkarung (Luragung), een plaats in Indonesië
Gunungkarung (Maniis), een plaats in Indonesië